

Események

Görögök 
 i. e. 499 – i. e. 449: Görög-perzsa háborúk
 i. e. 490 a marathóni csata
 i. e. 481: Hellén (iszthmoszi) szövetség
 i. e. 480: a thermopülai és a szalamiszi csata
 i. e. 479 a plataiai csata
 i. e. 478 - a Déloszi Szövetség
 i. e. 460 - i. e. 445: első peloponnészoszi háború
 i. e. 431 – i. e. 404 a 2. peloponnészoszi háború

Közép-Európa 
 A kelta törzsek bevándorlása véget vet a hallstatti kultúra korának

Ázsia 
 Indiában kialakul a buddhizmus és a dzsainizmus
 Az Ordosi Hun korona keletkezési ideje.
 Kína: "a hadakozó fejedelemségek kora" (i. e. 453/403–i. e. 221)

Fontosabb személyek

Uralkodók 
 I. Dárajavaus perzsa király (I. Dareiosz)
 I. Khsajársá perzsa király (I. Xerxész)

Politikusok 

 Miltiadész athéni sztratégosz
 Themisztoklész athéni politikus
 Periklész athéni politikus

Irodalom 
 Hérodotosz (i.e. 484 – 425 k.), görög történetíró
 Arisztophanész (i. e. 446 – i. e. 385): görög komédiaíró
 Ekphantidész , görög komédiaíró
 Euripidész (i. e. 480 – i. e. 406): görög tragédiaíró
 Szophoklész (i. e. 497 – i. e. 406): görög tragédiaíró
 Aiszkhülosz (i. e. 525 – i. e. 456): a görög "tragédia atyja"
 Anakreón (i. e. 572 – i. e. 487 körül)
 Thuküdidész (i. e. 460 – 396): görög történetíró
 Xenophón (i. e. 440-355): a legkorábbi görög regény megalkotója
 Pindarosz

Egyéb 
 Gautama Sziddhártha (Buddha) vallásalapító Indiában
 Konfuciusz filozófus működése Kínában. (i. e. 551–479)
 Alxénór görög szobrász (i. e. 5. század eleje)
 Arisztophanész (Kr. e. 5. század második fele) görög vázafestő
 Arkhinosz (i. e. 5. század) görög szónok

Kultúra 
 A görög kulturális vívmányok lefektetik a nyugati civilizáció alapjait
 A Parthenón Athénban

Találmányok, felfedezések

Évtizedek és évek
Az időszámításunk előtti 5. század i. e. 500-tól i. e. 401-ig tart.

 
-95